Le terme potard peut être utilisé pour désigner :

Vocabulaire spécialisé
 dans le jargon universitaire, un étudiant des facultés de pharmacie, en raison des nombreux pots que le pharmacien, et anciennement l'apothicaire, possédait pour conserver ses produits ;
Dans le jargon militaire, c'est l'appellation triviale pour désigner les pharmaciens militaires ;
familièrement, un potentiomètre.

Patronymie
 Dominique Potard, guide et écrivain français.
 Jean-Paul Donald Potard, homme du monde du Luxe et de la Mode, ancien directeur de Jean-Paul Gaultier SA, fondateur de la fraternelle des "Enfants de Cambacérès" réunissant les francs-maçons homosexuels.
 Tatiana Potard, journaliste, romancière et militante du lesbianisme.